Алекс Скотт: Скотт, Алекс (1936—2001) — шотландский футболист.
 Скотт, Алекс (род. 1984) — английская футболистка.
 Скотт, Алекс (род. 2003) — английский футболист.